Il singolare del torneo di tennis San Antonio WCT 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Dick Stockton che ha battuto in finale Stan Smith 7-5, 2-6, 7-66.

Teste di serie 

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Harold Solomon (primo turno)
 Stan Smith (finale)
 Cliff Richey (primo turno)

 Paul Gerken (quarti di finale)
 John Alexander (semifinali)
 Erik Van Dillen (primo turno)
 Robert Lutz (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Antonio WCT 1975